Cruse ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Kruse.

Namensträger 
 Adolph Cruse (um 1804–1874), deutscher Verwaltungsjurist
 Carl Wilhelm Cruse (1765–1834), reformierter Prediger und Historiker
 Eduard Cruse (1873–1961), deutscher Offizier

 Hermann Cruse (1640–1693), deutscher Altphilologe, Schriftsteller und Lehrer, siehe Hermann Crusius
 Holk Cruse (* 1942), deutscher Biologe
 Howard Cruse (1944–2019), US-amerikanischer Comicautor
 Paul Cruse (1885–1977), deutscher Gymnasiallehrer und Gründer der Niederdeutschen Bühne Flensburg
 Wilhelm Cruse (1803–1873), deutscher Pharmakologe und Hochschullehrer

Siehe auch 
 Kruse
 Crusen
 Krusen
 Kruse (Adelsgeschlecht)

Familienname
Deutscher Personenname